«Spicks and Specks» — другий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1966 році.

Список композицій 
Сторона 1
"Monday's Rain" 
"How Many Birds" 
"Playdown" 
"Second Hand People"
"I Don't Know Why I Bother with Myself" 
"Big Chance"

Сторона 2
"Spicks and Specks" 
"Jingle Jangle" 
"Tint of Blue" 
"Where are You?" 
"Born a Man" 
"Glass House"

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees